Trachelium (dier), geslacht van wantsen
 Trachelium (plant), geslacht van planten